El Gran Premio de la República Checa de Motociclismo de 2013 (oficialmente bwin Grand Prix České Republiky) fue la undécima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2013. Tuvo lugar en el fin de semana del 23 al 25 de agosto de 2013 en el Autódromo de Brno, situado en la ciudad de Brno, Moravia, República Checa.

La carrera de MotoGP la ganó Marc Márquez, seguido de Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. Mika Kallio fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Takaaki Nakagami y Thomas Lüthi. La carrera de Moto3 la ganó Luis Salom, Maverick Viñales fue segundo y Jonas Folger tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de la República Checa de Motociclismo
República Checa
República Checa en 2013